

Топоніми

川辺
Кавабе — містечко в Японії, у префектурі Ґіфу.
Кавабе — колишнє містечко в Японії, у префектурі Вакаяма. Складова сучасного міста Хідакаґава.
Кавабе — колишнє містечко в Японії, у префектурі Каґосіма. Складова сучасного міста Мінамікюсю.
Кавабе — повіт в Японії, у префектурі Каґосіма.
Кавабе — повіт в Японії, у префектурі Хьоґо.

河辺
Кавабе — колишнє містечко в Японії, у префектурі Акіта. Складова сучасного міста Акіта.
Кавабе — повіт в Японії, у префектурі Акіта.

Персоналії 
Кавабе — японське прізвище.